Суперкубок ОАЕ з футболу 2012  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 вересня 2012 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Айн та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Джазіра.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2012
ОАЕ
Вересень 2012
2012 в ОАЕ